Чары́шский райо́н (до 1933 года — Бащелакский район) — административно-территориальное образование (сельский район) в  Алтайском крае России. 

В рамках организации местного самоуправления ему соответствует муниципальный округ Чарышский район (с 2003 до 2022 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Чарышское, расположенное в 310 км к югу от Барнаула.

Физико-географическая характеристика 
Площадь — 6910 км².

Район расположен на юге края. Рельеф горный: на юге и востоке — Тигирецкий, Бащелакский, Коксуйский, Коргонский хребты. Северная часть постепенно переходит в предгорье. Добывается гравий, известняк, песок, щебень, глина.

Климат континентальный. Средняя температура января −17 °C, июля +18,3 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 600 мм. По территории района протекают реки Чарыш, Тулата, Иня, Сосновка, Бащелак, Сентелек. Почвы — южные горные чернозёмы.

Более половины территории района занимает тайга. Растут пихта, обыкновенная сосна, сибирский кедр, осина, ива, калина, черёмуха, татарская жимолость, жёлтая акация. Обитают из зверей — косуля, медведь, рысь, соболь, норка, лиса, заяц, лось, хорёк, волк, бурундук, белка; из птиц — глухарь, рябчик, тетерев, куропатка, кедровка; из рыб — таймень, хариус, щука, окунь, налим, чебак.

История 
Бащелакский район образован в составе Бийского уезда Алтайской губернии постановлением Сибревкома от 27 мая 1924 года, переименован в Чарышский район в составе Западно-Сибирского края постановлением ВЦИК от 1 января 1932 года. Включён в состав Усть-Калманского района Алтайского края Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года. Чарышский район вновь образован в составе Алтайского края решением исполнительного комитета Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся от 6 июля 1963 года.

Население 

 Национальный состав

Административное деление 
Чарышский район в рамках административно-территориального устройства края до 2022 года делился на 9 административно-территориальных образований — 9 сельсоветов.

Чарышский муниципальный район с 2003 до 2022 гг. в рамках организации местного самоуправления включал 9 муниципальных образований со статусом сельского поселения, которые соответствовали сельсоветам:

В 2022 году все сельсоветы Чарышского района и как муниципальные, и как административно-территориальные образования были упразднены, при этом муниципальный район был преобразован в муниципальный округ под наименованием района.

Населённые пункты 
В Чарышском районе 32 населённых пункта:

Экономика 
Основное направление экономики — сельское хозяйство. Развито производство, мясомолочное животноводство, коневодство, мараловодство, пчеловодство, добыча пушного зверя. На территории района находятся хлебоприёмный пункт, маслозавод, дорожно-строительные организации, «Чарышский заказник». В последнее время развивается туризм.

Транспорт 
По территории района проходит автомобильная дорога «Алейск — Чарышское».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования Чарышский район Алтайского края
 Чарышский район на сайте краевой администрации
 Сайт о Чарышском районе
 Отдых в Чарышском районе
 Туризм, отдых и покупки в Чарышском районе Алтайского края

Районы Алтайского края
 
Муниципальные районы, упразднённые в 2022 году
Муниципальные округа Алтайского края
Упразднённые муниципальные районы Алтайского края